Иниотеф II Уаханх (или Антеф II, Интеф II;  — «Несущий отца») — второй фараон из XI династии (Первый переходный период) Древнего Египта, правивший приблизительно 50 лет (2066—2017 годы до н. э.).

Происхождение 
Cын Ментухотепа I, младший брат Иниотефа I. Стела начальника царской сокровищницы Хени, сына Хевит (ГМИИ 1137) называет матерью Иниотефа Уаханха женщину по имени Нефру (Неферу). Его сыном и наследником стал Иниотеф III.

Генеалогия

Правление

Захват Тиниского нома 
Начало правления Иниотефа II совпало с падением VIII династии и возвышением фараона Хети (Ахтоя) I, который основавал новую IX (Гераклеопольскую) династию и перенёс столицу Гераклеополь. Деспот Хети провозгласил себя фараоном и принял имя Уахкара («Изобилен дух Ра»). Иниотеф II, сознавая собственную власть на Юге, немедленно провозгласил себя фараоном в Фивах, приняв похожее имя Уаханх («Изобильна его жизнь»). Гераклеопольский фараон назвал себя «Хети, сын Ра», и фиванский правитель сделал то же самое, именуя себя «Иниотеф, сын Ра». Первоначально власть Иниотефа Уаханха распространялась на южные 7 номов Верхнего Египта, от Абу (то есть Элефантины) в районе первого порога Нила до южной границы того нома, столицей которого был Чени (Тинис).

Между двумя правителями было заключено некое соглашение, и Иниотеф II признал Хети I своим господином, выплачивал ему дань зерном и позволял использовать каменоломни в Асуане, откуда привозили красный гранит. Хети III в своём поучении к сыну Мерикаре упоминает об этой дани.

Такое положение сохранялось в течение 7 лет правления первого Хети и 12 лет царствования второго Хети, иными словами, на протяжении 19 лет пребывания Иниотефа Уаханха у власти. Затем на престол Гераклеополя взошёл третий Хети, предпринявший против своего фиванского вассала враждебные действия, которые он сам впоследствии признал несправедливыми. Со стороны Иниотефа II последовал незамедлительный ответ, и он начал сражаться с князем Сиута Тефьебом, приверженцем северного фараона. Вначале война для фиванского правителя была неудачной, однако в результате его воины захватили священные города-близнецы Тинис и Абидос. В руки фиванцев попала гробница Осириса. Это настолько огорчило суеверного гераклеопольского правителя, что он поспешил заключить со своим вассалом мир, признав, что он был неправ и заслужил потерю этой территории.

Глубоко поражённый, Уаханх Иниотеф с удовольствием воспользовался своей удачей и не предпринимал в дальнейшем попыток расширить своё влияние. На своей заупокойной стеле управитель дворца в Фивах по имени Чери рассказывает:

«Царь Уаханх [Иниотеф II] прислал мне [личное] письмо после того, как я сразился с домом Хети на территории Чени (Тиниса). Также пришли послания, что великий правитель поручил мне корабль, дабы была защита для собственности тех, кто принадлежит Югу на всём его протяжении, а именно на юг от Абу (Элефантины) и на север до Дебу (Афродитополя)» (то есть до северной границы Тинитского нома).
Далее он заявляет, что плавал по Нилу на одном из судов своего господина, чтобы предотвратить любое нарушение преданности выигравшему битву фараону.

Ещё одна короткая надпись, упоминающая о завоевании Тиниса, в настоящее время хранится в Британском музее. В ней описаны деяния главного казначея при фиванском дворе Чечи. Он рассказывает:

«Я провёл долгие годы своей жизни при Величестве моего господина, царя-Хора Уаханха, царя Верхнего и Нижнего Египта, сына Ра, Интефа Великого. Земля эта была под властью его вверх по течению до Джеса (место не локализовано) и вниз по течению до Чени… Я сделал судно для города, и корабль там, чтобы следовать за моим господином. Я был истинным любимцем царя, я был прохладой и теплом во дворце моего господина, тем, для кого в почтении опускаются руки среди вельмож».
Из приведённых отрывков видно, что власть Юга во многом держалась на военных кораблях, которые плавали по Нилу.

Стела Иниотеф Уаханха 
Однако важнейшим памятником правления этого царя является его собственная заупокойная стела. Её обнаружили в довольно маленькой и невыразительной пирамиде из кирпича, находившейся в северной части фиванского некрополя напротив Карнака, где Иниотеф II был похоронен.

На этом памятнике царь изображён стоящим рядом с пятью своими собаками, часть их кличек всё ещё можно прочесть — Газель, Борзая, Черныш. Как видно, Иниотеф II любил своих собак и желал, чтобы память о них сохранилась, а они остались с ним в загробном мире. Плохое качество этой стелы, как и низкий художественный уровень стелы Чери, доказывают, что от культуры, процветавшей несколькими столетиями ранее, в южной части Египта мало что сохранилось.

Надпись на упомянутой стеле сообщает, что она была изготовлена на 50-м году царствования Иниотефа, поэтому можно предположить, что ему исполнилось около 70 или 80 лет, когда он умер. В ней он говорит о захвате Тиниса:

«Я высадился в священной долине. Я захватил весь ном Тиниса. Я открыл все его крепости. Я сделал его своими воротами, или границей, Севера… Я простёр свою северную границу до нома Уаджет (Афродитопольского X нома)».

Фараон говорит о работах, которые он провёл во славу Амона, вероятно в Карнаке. Здесь мы видим начало возвышения этого божества. Весьма вероятно, что Иниотеф II перенёс свою резиденцию из города предков Гермонта, богом покровителем которого был Монту, в город Фивы, находящийся несколько севернее, заложив таким образом основы его будущего великолепия:

«Я наполнил храмы Амона прекрасными чашами, чтобы совершать возлияния… Я построил храмы, создал их ступени, восстановил их ворота, учредил их священные жертвоприношения навечно». Он говорит о себе, что он был «богат вещами как, паводок; и, как море, прекрасен [был] в славе Фив». Царь с гордостью добавляет, что всё это «я сам завещал своему сыну. Нет лжи, которая вышла из моих уст, нет больше других слов, соответствующих тому, что я сказал, не было жестокости, сделанной любому жилищу [даже] в пустыне, не было потери для любого во владении отчим имуществом».
Спустя тысячу лет во времена правления Рамсеса IX проведена инспекция древних царских гробниц, составлен отчёт (папирус Эббота). В этом документе чиновники сообщали, что посетили пирамиду Иниотефа и обнаружили, что она разрушена снаружи, но само погребение находится в хорошем состоянии. Затем они упоминают о большой заупокойной стеле, описывают, что на ней изображён фараон, и даже называют кличку одной из его собак. В наши дни место в фиванском некрополе, где стояла эта пирамида отмечает лишь куча кирпичей. Однако заупокойную стелу, которая хранится в Каирском музее, можно увидеть в том же состоянии, в каком её нашли чиновники три тысячи лет назад.

Характеристика правления 
Таким образом после заключения мирного договора с домом Хети по завершении войны Иниотеф II никогда больше не обращался к оружию. Гераклеопольский фараон Хети III в своём «поучении Мерикару» просил, чтобы по отношению к Югу проявляли почтение. Под конец жизни владения Иниотефа II охватывали южные номы Верхнего Египта от первых порогов до X (Афродитопольского) нома, а также восточные области, лежащие между Нилом и Красным морем. Наконец Фивам принадлежал в ту пору и Великий западный оазис, который подчинялся правителю Абидоса, как указывает луврская стела, содержащая также титулатуру Иниотефа. Существуют ещё несколько надписей упоминающих о царе Иниотефе, однако единственная важная из них высечена на скалах Элефантины. В ней даётся его картуш с именем Иниотефа, а также хорово имя Уаханх. Она свидетельствует, что он добывал гранит в расположенных поблизости каменоломнях, а может и увековечивает один из его набегов на Нубию. Всё это наводит на мысль, что правитель Фив был человеком железной воли, прямой характер которого вызывал уважение. К своему имени он часто добавлял эпитет «Великий». Он правил около пятидесяти лет и закончил свою долгую жизнь окружённый почётом. В источниках XVIII династии были найдены две фрагментарные версии древней погребальной песни, называвшейся «Песней, которую [пели] в заупокойном храме царя Иниотефа». Вероятно она появилась во времена Иниотефа II Уаханха.

Гробница 
Похоронен в некрополе Эт-Тариф на западном берегу Нила в Фивах.

Имя

См. также 

 Хети III

Примечания

Литература

Ссылки 

 Иниотеф II
 II Antef II

Персоналии по алфавиту
Фараоны по алфавиту
Фараоны XI династии
Правители Африки XXII века до н. э.
Правители Африки XXI века до н. э.